La portée de la désignation de parc régional ou parc naturel régional ou encore parc paysager varie selon le pays.

En Belgique, un parc naturel, une sorte d'aire protégée administrée par une région.

Au Québec, un parc régional est un territoire récréatif et protégé créé par une municipalité régionale de comté.

En Espagne, un parc régional est un type d'aire protégée utilisé dans les communautés de Castille-et-León, la communauté de Madrid et la région de Murcie.

En France, un parc naturel régional est un territoire dont la mission est la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel.

En Italie, un parc régional est un territoire voué à la protection d'éléments naturels et culturels d'intérêt,

En Suisse, un parc naturel régional est un parc d'importance nationale situé dans des régions rurales visant à assurer un développement de ces régions en mettant en valeur leurs qualités naturelles ou culturelles.

Au Portugal, il existe un parc naturel régional dans la vallée de Tua.

et  

 En Pologne et Slovénie, un parc paysager (pl : Park Krajobrazowy) est un type d'aire protégée similaire aux parcs naturels régionaux.

Aire protégée par type